Nicolas de Meissas, Napoléon, professeur de cosmographie.
 Nicolas de Meissas, Pierre Alexandre Antoine, chirurgien-militaire et homme politique.